Nederlandse amateurdialectoloog (1840-1916): Johan Winkler (dialectoloog)
 Nederlands journalist en schrijver (1898-1986): Johan Winkler (journalist)